Група D на Евро 2012 ще започне на 11 юни 2012 и ще завърши на 19 юни 2012. Групата се състои от домакина  и от ,  и .

Франция – Англия

Украйна – Швеция

Украйна – Франция 

* Мачът е прекратен след 4-тата минута поради буря и подновен в 20:00.

Швеция – Англия

Англия – Украйна

Швеция – Франция

Източници 
1 кръг
 Два гола не успяха да разсеят скуката в дългоочаквания сблъсък Франция - Англия 
 Ибра избухна, но Шева направо срина Киев и поведе Украйна към обрат 
2 кръг
 След потопа в Донецк: „Петлите“ полетяха пред погледа на Шева и компания
 „Скучната“ Англия прати шведите у дома в мач с пет гола 
3 кръг
 Рууни и спорно съдийство разплакаха Украйна, Англия избегна европейския шампион 
 Шведите оскубаха „петела“ за престиж, супергол на Ибра даде тон за боя

Външни препратки 
 Евро 2012 група D

Европейско първенство по футбол 2012